Madonna von Jindřichův Hradec (dt. Madonna von Neuhaus) ist der Name folgender Bilder:

 Madonna von Jindřichův Hradec (Madonna von Neuhaus), um 1400, Nationalgalerie Prag, siehe Meister der Madonna von Neuhaus
 Madonna von Jindřichův Hradec (Neuhauser Madonna), um 1460, Gemäldegalerie Burg und Schloss Jindřichův Hradec, siehe Meister der Madonna von (Schloss) Jindřichův Hradec